The Last Warrior (1970), een film van Carol Reed
The Last Warrior (2000), een film van Sheldon Lettich